17-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил во Франции с 23 января по 4 февраля 2001 года. Игры проводились в Монпелье, Нанте, Париже, Безансоне, Дюнкерке, Альбервиле, Амневиле, Марселе и Тулузе. В чемпионате участвовало 24 страны. Победу во второй раз за свою историю отпраздновали хозяева — сборная Франции.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка турнира

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
Спорт во Франции в 2001 году
Чемпионаты мира во Франции
Январь 2001 года
Февраль 2001 года
Международные соревнования по гандболу во Франции